Рамонов — осетинская фамилия:

 Рамонов, Сослан Людвикович (род. 1990) — российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Рамонов, Хаджисмет Гагиевич (1895—1919) — осетинский общественный деятель, революционер, командир партизанского отряда.
 Рамонов, Эдуард Хазбиевич (род. 1984) — российский парафутболист, чемпион Паралимпийских игр 2012 по футболу 7x7, чемпион мира, заслуженный мастер спорта.